A Natural Disaster е седми студиен албум на британската рок група Anathema, издаден от Music for Nations. Басиста Джейми Кавана се връща в групата през 2001 г., след като я напуска през 1991 г.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара, клавиши, вокали в „Are You There?“ и „Electricity“
 Винсънт Кавана – вокали и китара
 Джон Дъглас – барабани
 Джейми Кавана – бас
 Лес Смит – клавиши

Гост-музиканти 
 Лий Дъглас – женски вокали в „A Natural Disaster“
 Анна Ливингстоун – женски вокали в „Are You There?“

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 2003 година
Албуми на Анатема